Convite para ouvir Maysa é um álbum de compilação duplo das músicas gravadas pela cantora brasileira Maysa. Lançado pela gravadora RGE em LP em 1988 e em CD em 1995.

Faixas

Disco 1 
 Se Todos Fossem Iguais A Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
 É Preciso Dizer Adeus (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
 Bom Dia, Tristeza (Adoniran Barbosa / Vinicius de Moraes)
 Bouquet de Izabel (Sergio Ricardo)
 Conselho (Denis Brean / Oswaldo Guilherme)
 Ouça (Maysa)
 Eu Não Existo Sem Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
 Chora Tua Tristeza (Oscar Castro Neves Luvercy Fiorini)
 Felicidade Infeliz (Maysa)
 As Praias Desertas (Tom Jobim)

Disco 2 
 Por Causa de Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
 Água de Beber (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
 Franqueza (Denis Brean / Oswaldo Guilherme)
 Chão de Estrelas (Silvio Caldas / Orestes Barbosa)
 Tarde Triste (Maysa)
 Meu Mundo Caiu (Maysa)
 Noite de Paz (Durando)
 Suas Mãos (Antonio Maria / Pernambuco)
 Bronzes e Cristais (Alcyr Pires Vermelho / Nazareno de Brito)
 Nós E O Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Boscoli)

Álbuns de Maysa
Álbuns duplos
Coletâneas de 1988